Csehország
 Vlastislav, település a Litoměřicei járásban
 Vlastislav, Hazlov településrésze a Chebi járásban